Territorium bezeichnet: 
 allgemein ein Gebiet, siehe Territorium
 in föderalen Staaten ein Gebiet, welches zu keinem Einzelstaat gehört, siehe Bundesunmittelbares Gebiet
 das Wohn- bzw. Jagdgebiet von Tieren, siehe Revier (Tier)
 die basophile Matrix um Knorpelzellen, siehe Knorpel#Aufbau.

Siehe auch:
 Herrschaft (Territorium)